Име Ајан може се односити на:

 Ајан (Корез), насељено место у Француској у региону Лимузен, у департману Корез,
 Ајан сир Толон, насеље и општина у источном делу централне Француске у региону Бургундија, у департману Јон,
 Ајан сир Мијерон, насеље и општина у централној Француској у региону Центар (регион), у департману Лоаре